O Menino Maluquinho — série de histórias em quadrinhos criada pelo desenhista e cartunista brasileiro Ziraldo

Filmes
Menino Maluquinho - O Filme
Menino Maluquinho 2 - A Aventura

TV
Um Menino muito Maluquinho

Desambiguações de cinema